Gaebler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gaebler (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Carl Gaebler (1838–1913), deutscher Bergbauexperte
 Christian Gaebler (* 1964), deutscher Politiker (SPD)
 Eduard Gaebler (1842–1911), deutscher Kupferstecher, Lithograf, Kartograf und Verleger
 Hugo Gaebler (1868–1947), deutscher Numismatiker

Siehe auch: 
 Gäbler
 Gebler